Mansaba kan syfta på följande platser:

Guinea-Bissau 

 Mansabá, ort, Oio, 
 Mansaba Sector, sektor, Oio, 

Robotskapade Guinea-Bissauförgreningar